Ezio Moioli – pittore italiano
 Giovanni Moioli – presbitero e teologo italiano
 Giuseppe Moioli – ex canottiere italiano
 Maria Moioli Viganò – politica italiana
 Michela Moioli – snowboarder italiana